Gaydar, een vaardigheid om homoseksuelen te identificeren.
Gaydar, wereldwijde website.
Gaydar, Amerikaanse film.